Nintendo PTD (de l'acrònim en anglès Platform Technology Development), divisió de desenvolupament de tecnologia de l'empresa Nintendo
 Part preterme (del seu nom en anglès Pre-Term Delivery), part que es produeix abans de 37 setmanes de gestació